Беловская — деревня в Шатурском муниципальном районе Московской области. Входит в состав Дмитровского сельского поселения. Население —  чел. ().

Расположение 
Деревня Беловская расположена в южной части Шатурского района, расстояние до МКАД порядка 156 км. Высота над уровнем моря 121 м.

Название 
Ранее деревня называлась Белая. Наименование Беловская встречается в работе И. И. Проходцова «Населённые места Рязанской губернии» (1906 год).

Существует версия, что деревня названа Белой в связи с освобождением от какой-либо повинности или подати. Впоследствии название приобрело притяжательный суффикс -ск- и деревня стала называться Беловской.

История 
Впервые упоминается в писцовой Владимирской книге В. Кропоткина 1637—1648 гг. как деревня Белая. Во второй половине XVII — первой половине XVIII веков деревня входила в Зачисморскую кромину волости Муромское сельцо Владимирского уезда Замосковного края Московского царства. Деревня принадлежала Михаилу Богдановичу Дирину и Нефедью Григорьевичу Шишкову.

Последними владельцами деревни перед отменой крепостного права были гвардии полковник Владимир Борисович Казаков, помещики Евреинов и Слепцов.

После отмены крепостного права деревня вошла в состав Коробовской волости.

Население

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Шатурского района
Сельское поселение Дмитровское (Московская область)